

Despre X Par­ty & Networking 
X Par­ty & Networking s-a dezvoltat de-a lungul anilor în cea mai mare platforma de business networking din România, prin seria de evenimente “X Party & Networking”, ce au loc periodic în Cluj-Napoca, precum și alte orașe.

Evenimentele din cadrul platformei de business networking X Par­ty & Networking sunt create de Dr. ing. Florin Bugnar, Director Executiv - INTELG­­­­­LOBALIS Consulti­ng. 

Toate edițiile din cadrul evenimentelor X Party & Networking au o tematică distinctă, titlul editiei inlocuind “X”-ul ( Ex. Investment Leaders Party & Networking) 

Toate editile X Party & Networking sunt evenimente de business networking si networking multidisciplinar,  care reunesc personalități publice și persoane cu putere de decizie din mediul de business, academic, diplomatic,  cultural, al administratie publice și politic

“X Party & Networking este cel mai mare eveniment de networking din România, organizat o dată la două luni, având o participare medie de aproximativ 300 de persoane. Este cel mai important eveniment de networking din România atât ca număr de participanți, cât și din perspectiva nivelului acestora..

Printre personalitățile care vin la evenimentul nostru se numără ambasadori, consuli, generali, academicieni, rectori, antreprenori de top, președinți de Consilii Județene, prefecți, primari sau directori din diferite instituții. 

Categoriile de participanți includ manageri, antreprenori, avocați, notari, medici, arhitecți, funcționari publici, reprezentanți ai mediului academic și artiști, atât din țară, cât și din străinătate. 

Platforma X Party & Networking conceptualizează un eveniment de net­working multidisciplinar pe de o parte și de interacțiune și comunicare între mediul privat și cel public, pe de altă parte. X Party & Networking încearcă să-și aducă contribuția la rezolvarea unor provocări importante, precum cea legată de dificultățile de comunicare între diferite entități. Totodată, prin acest eveniment ne-am propus să implementăm, la nivelul Clujului, o platformă de acces prin care cei care doresc să se dezvolte sau să investească aici să beneficieze de un tablou de ansamblu pentru informare, orientare și accesarea resurselor și a soluțiilor, indiferent de domeniul de interes. 

În acest spirit, X Party & Networking dorește să scoată în evidență toate categoriile de resurse, indiferent că sunt private sau publice, și să faciliteze o comunicare nemijlocită între reprezentanții organizațiilor deținătoare de resurse. 

Conceptul seriei de evenimente X Party & Networking este de a crea contexte relaxate în care reprezentanții diferitelor organizații publice și private se întâlnesc, comunică direct, nemijlocit.. 

Încurajăm acest model de interacțiune și credem în eficiența lui, deoarece considerăm că marea majoritate a oamenilor sunt de bună credință, în contextul în care anumite dificultăți și chiar blocaje existente, coroborate cu lipsa de înțelegere a stării de funcționare a unui sistem sau altul, au creat o stare de frustrare și de suspiciune constantă și generalizată la nivelul României.“ 

Prima ediție X Party & Networking a avut în anul 2015 iar în timp evenimentele au evoluat în cea mai mare platforma multidisciplinara de B2B networking din România, cu 22 de ediții în primii 5 ani de activitate, evenimente la care au participat peste 5000 de oameni de afaceri și 240 de invitați speciali.

Invitați speciali 
În cadrul fiecărei ediții X Party & Networking sunt prezenți invitați speciali din administratie locala, mediul academic, artistic si de business. Invitații speciali sunt cei care deschid fiecare ediție X Party & Networking.

 Personalități politice si diplomatice, precum: H.E. Thomas Baekelandt ( Ambasadorul Olandei în România), H.E. Guillermo O Robles ( Ambasadorul Mexicului în România), H.E. Thanglura Darlong ( Ambasadorul Indiei în România).

 Personalități din lumea afacerilor: Ștefan Gadola ( CEO Energobit), Teofil Muresan ( CEO Electrogrup), Lucia Nora Morariu ( CEO Eximtur ), Dan Pitic ( CEO Ax Perpetuum si  Radu Hanga ( Președintele Bursei de Valori București), Marius Ghenea (Managing Partner Catalyst România), Ionel Blanculescu (CEO Blanc Alliance Public Affairs si fost Ministru în Guvernul Adrian Nastase ), Bogdan Buta (CEO Untold si Neversea ).

 Personalități academice: Dr. Ioan Aurel-Pop (fost Rector al Universitatii Babes-Bolyai si Presedinte al Academiei Romane), Dr. Vasile Topa ( Rector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca), Dr. Cornel Catoi ( Rector al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca ), Dr. Anca Buzuianu ( Rector al Universitatii de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu".

 Personalități artistice, precum: Dumitru Farcas (taragotist de muzică populară), Nicolae Maniu (pictor), Ioan Bocsa, Florin Piersic (actor și personalitate TV), Dorel Visan (actor si poet român)

Evenimentele X Party & Networking din mediul online 
Din cauza contextului epidemiologic COVID-19, care a dus la interzicerea sau restricționarea severă a evenimentelor pe parcursul anul 2020, evenimentele din cadrul X Party & Networking s-au mutat în mediul online prin XPN Live, ce reprezintă canalul de comunicare online X Party & Networking, cea mai mare platformă de networking din România. 

Prin intermediul XPN Live, se asigura o platformă de comunicare sub forma unor emisiuni informative și educative în mediul online, care oferă informații relevante și calitative urmaritorilor pe diverse teme de actualitate din lumea afacerilor, diplomației, universitară.

Cronologia evenimentelor X Party&Networking desfășurate online prin canalul de comunicare XPN Live.

1. XPN Live - Antreprenoriatul și soluțiile IT în era post COVID-19 
În cadrul acestei ediții, vom aborda alături de invitații noștri, tematica adaptării la perioada post-COVID-19 din perspectiva soluțiilor IT și a antreprenoriatului.

Invitați speciali:

• Marius Ghenea - Investitor, Antreprenor, Managing Partner Catalyst Romania

• Prof. univ. dr. ing. Oliviu Matei - Fondator Holisun

2. XPN Live - Telemunca, nouă provocare a afacerilor 
În cadrul acestei ediții s-au purtat discuții referitoare la: avantajele/dezavantajele activității de telemuncă, drepturile și obligațiile angajatorilor precum și ale salariaților, provocările pe care le aduce telemunca (incluzând întărirea securității cibernetice), domeniile în care se poate aplica activitatea de telemuncă și multe altele.

Invitati speciali: Daniel Pacurariu, Inspector Sef. ITM Cluj si Av. Calin Viorel Iuga, Managing Partner al Societății de Avocatura Iuga&Asociații

3. XPN Live - Șomajul, măsuri și perspective pentru angajați și angajatori 
În cadrul acestei ediții au fost discuții referitoare la: susținerea pieței forței de muncă, măsurile de sprijin post-relaxare, somajul tehnic ordonanța 30 și 32, măsuri de stimulare a ocupării locurilor de muncă și multe altele.

Invitati speciali: Ana-Maria Chiciudean, Director Executiv AJOFM Cluj si Claudia Paven, Fondator Global Fiscal Solutions

4. XPN Live - Beneficiile asigurărilor private de sănătate in era COVID 
In cadrul editiei s-au discutat desre beneficiile asigurărilor private de sănătate in era COVID  și ce protectii oferă in privinda problemelor medicale aduse de Pandemia COVID-19

Invitati speciali: Daniela Ionescu - Director Divizie Vânzări Viața & Sănătate, Allianz Țiriac Asigurări si Ciprian Matiș, Director General & Fondator CO INVEST

5. XPN Live - Impactul pandemiei asupra pieței imobiliare 
În această editie XPN Live s-a discutat despre impactul pe care l-a avut criza COVID-19 în acest sector. Ce s-au întâmplat cu prețurile la imobile și ce locuințe caută românii pe pandemie.

Andrei Timofte – Director General Transilvania Construcții si Vlad Buzoianu – Chief Executive Office CBC Campus

6. XPN Live - Industria HoReCa, supraviețuire în contextul noii crize 
In aceasta editie XPN Live s-a discut despre măsuri ar trebui luate de autorități pentru ca industria HoReCa sa supravietuiasca și despre soluțiile găsite de antreprenori din HoReCa pentru a supraviețui în perioada de pandemie COVID-19.

Ștefan Gadola, Proprietar Chios Social Lounge & Carrousel și Doru Bolos, Director General Top Drinks

7. XPN Live - Business-ul la răscruce, soluții sau faliment? 
În cadrul ediției XPN Live sa discutat despre impactul restricțiilor pandemice la adresa mediul de afaceri, si despre ce soluții au găsit antreprenorii pentru a supraviețui noului context.

Invitati speciali: Ionel Blănculescu, CEO & Președinte BLANC Alliance Public Affairs si Simona Baciu, Fondator și Președinte Fundația Transylvania College

8. XPN Live - Coabitarea cu virusul. Sfaturi practice 
In cadrul acestei ediții XPN Live s-au discutat măsurile de protecție împotriva virusului COVID-19 și modul în care stilul de viata trebuie adaptat, prin componenta de alimentația, mișcare și somnul

Invitați speciali: • Prof. univ. dr. Nicolae Hâncu – UMF Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca, Membru de onoare în Academia Română și Doru Bolos,  Director General Zeolites Production

Note 

Oportunități de afaceri
Rețelele sociale profesionale